Велоспорт на XXIV летних Олимпийских играх. Было разыграно 9 комплектов наград: 7 среди мужчин (2 на шоссе и 5 на треке) и 2 среди женщин (1 на шоссе и 1 на треке). Женщины впервые в истории разыграли награды в спринте на треке.

Медалисты

Шоссейные гонки

Мужчины

Женщины

Трековые гонки

Мужчины

Женщины

Страны

Результаты

Велотрек. Женщины

Спринт

1/4 финала

за 5-8 места

1/2 финала

за 3 место

Финал

Велотрек. Мужчины

Гит 1000 м

Индивидуальная гонка преследования 4 км

1/4 финала

Полуфиналы

за 3 место

Финал

Командная гонка преследования

1/4 финала

1/2 финала

За 3 место

Финал

Спринт

1/4 финала

за 5-8 места

1/2 финала

за 3 место

Финал

Индивидуальная гонка по очкам

Велошоссе. Женщины

Групповая гонка 82 км

Велошоссе. Мужчины

Групповая гонка 196,8 км

Командная гонка 100 км

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
1988 год в велоспорте
Велоспорт в Республике Корея